Ekstremizm antyszczepionkowy – zjawisko społeczne polegające na radykalnym kontestowaniu istnienia pandemii COVID-19 i akcji szczepień. Wśród przejawów ekstremizmu antyszczepionkowego należy wymienić: kierowanie gróźb pod adresem personelu medycznego i polityków, podpalanie i dewastowanie punktów szczepień, hejt internetowy. Podobne zdarzenia występowały w różnych krajach, np. w Polsce, Kanadzie czy Niemczech. Działalność grup ekstremistycznych wiązała się także z propagowaniem teorii spiskowych. Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych ostrzegał w biuletynie wywiadowczym, że grupy ekstremistyczne wykorzystują pandemię do podżegania do przestępstw, przemocy i rasizmu.

Zobacz też 
 Pandemia COVID-19 w Polsce#Dezinformacja

Przypisy 

Szczepionki
Pandemia COVID-19